Ро́кка-аль-Ма́ре ( — «Утес на море») — микрорайон в районе Хааберсти города Таллина, столицы Эстонии.

География 

Расположен на побережье залива Копли. Граничит с микрорайонами Хааберсти и Ыйсмяэ. Площадь — 0,84 км2.

Улицы 
В микрорайоне проходит единственная улица — пешеходная улица Рокка-аль-Маре, бо́льшая часть которой находится на территории музея под открытым небом. На юге и западе микрорайон граничит с улицей Вабаыхумуузеуми.

Общественный транспорт 
В микрорайоне проходят маршруты городских автобусов № 21, 21А и 21В.

Население 
По данным Регистра народонаселения за 2008–2022 годы, в микрорайоне нет жителей.

История 
Своим названием Рокка-аль-Маре обязан одному из бургомистров Таллина, состоятельному купцу Артуру Жерару де Сукантону, влюблённому в Италию французу. Он построил здесь загородное имение (мызу), которое располагалось неподалёку от высокого скалистого обрыва, нависающего над морем, и богатый француз решил, что лучшего названия для своих владений не найти. Позже название мызы распространилось на всю ближайшую округу.

До 1986 года в зданиях другой мызы микрорайона — летней мызы Либерти, принадлежавшей семейству Кохов, в летний период работал пионерский лагерь «Рокка-аль-Маре». В 1986 году все земли бывшей мызы были включены в состав территории Эстонского музея под открытым небом.

Основные объекты 
Бо́льшую часть территории микрорайона занимает этнографический Эстонский музей под открытым небом. 

В микрорайоне также располагается частная общеобразовательная школа Рокка-аль-Маре, открытая в 2000 году.

Галерея

См. также 
 Эстонский музей под открытым небом

Примечания

Ссылки 
 Эстонский музей под открытым небом  
 Школа Rocca al Mare 

Районы Таллина